Štrpce kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Štrpce (kommunhuvudort i Kosovo), 
 Opština Štrpce, kommun,